Афзал ад-Даулах, Асаф Джах V Мир Тахниятх Али Хан Сиддики Баяфанди (11 октября 1827 — 26 февраля 1869) — восьмой низам Хайдарабада (16 мая 1857 — 26 февраля 1869).

Биография 
Родился 11 октября 1827 года в Хайдарабаде. Старший сын Асафа Джаха IV (1794—1857), седьмого низама Хайдарабада (1829—1857), и Сахебзади Дилавар ун-нисы Бегум Сахебы.

16 мая 1857 года после смерти своего отца Асаф Джаха IV 29-летний Асаф Джах V стал новым правителем (низамом) княжества Хайдарабад.

В правление Асафа Джаха V Хайдарабадское княжество было разделено на пять суб и шестнадцать округов. Каждая  возглавлялась субадаром, а каждый округ — талукдаром.

Реформы, проведенные во время его правления премьер-министром Саларом Джангом, включали создание в 1855 году государственной центральной казны.

Асаф Джах V реформировал хайдарабадскую налоговую и судебную системы, создал почтовую службу и построил первые железнодорожные и телеграфные сети. В 1861 году он был награжден Орденом Звезды Индии.

Во время правления Асафа Джаха V было создано в 1854 году Дар-ул-Улум, первое регулярное учебное заведение Хайдарабада.

Личная жизнь 
Асаф Джах V был женат три раза. Его первой супругой была Сахебзади Махбуб Бегум Сахиба, второй — Сахебзади Аллах Рахи Бегум, а третьей — Сахебзади Хуссейни Бегум Сахиба. От трех браков у него было четыре сына и шесть дочерей:

 Сахебзада Мир Икбал Али Хан Бахадур (1858—1858)
 Сахебзада Мир Хифасат Али Хифасат Али Хан Бахадур (1860—1861)
 Сахебзада Мир Али Раза Хан Бахадур (1861—1862)
 Сахебзада Мир Махбуб Али Хан Бахадур (Асаф Джах VI) (1866—1911)
 Сахебзади Хусейн ун-ниса Бегум (1859—1883)
 Сахебзади Падшах Павариш ун-ниса Бегум (1869—1906)
 Сахебзади Сирадж ун-ниса Бегум (1879 — ?)
 Сахебзади Джахандар ун-ниса Бегум (1875—1947)
 Сахебзади Рифаат ун-ниса Бегум
 Сахебзади Ниджиб ун-ниса Бегум

26 февраля 1869 года 41-летний низам Асаф Джах V скончался в Хайдарабаде. Он был похоронен в Мечети Мекка.

Титул и стиль 
 Его Высочество Сэр Низам-уль-Мульк, Афзал ад-Даулах, Наваб Фаруки Мир Тахниятх Али Хан Сиддики Баяфанди Бахадур, Асаф Джах V, рыцарь — великий командор Ордена Звезда Индии, Низам Хайдарабада.

Примечания

Ссылки 
 The Asaf Jahi Dynasty

Низамы Хайдарабада